Die Abkürzung NRV bedeutet:

 Nederlandse Rijnvaart Vereeniging, niederländische Rheinschifffahrtsreederei
 Netzregelverbund
 Neue Rechtsschutz Versicherungsgesellschaft, siehe NRV-Rechtsschutz
 Neue Richtervereinigung
 Norddeutscher Regatta Verein, ein Segelclub in Hamburg
 "Nutrient Reference Values" (Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr; vgl. bei RDA)

NRV